Ladbroke Grove - Een straat in het bestuurlijke gebied Kensington en Chelsea in het westen van Londen.
Metrostation in de wijk  Kensington.
Ladbroke Grove-treinramp